Дольче:

 Дольче — коммуна в Италии, располагается в регионе Венето
 Дольче — манга Кё Китадзавы.

Персоналии 
 Дольче, Доменико (род. 1958) — итальянский дизайнер
 Дольче, Лодовико (1508—1568) — итальянский литератор и издатель

См. также 
 Dolce & Gabbana